Журек — имя собственное и название супа.

Фамилия 
 Юзеф Журек (1909—2018) — польский долгожитель, участник сентябрьской кампании, лейтенант Польской армии в отставке, к своей кончине был старейшим жителем Польши и старейшим бойцом Второй мировой войны.
 Ян Журек (род. 1976) — чехословацкий и немецкий хоккеист, играющий на позиции нападающего. С июня 2013 года выступает за клуб третьей лиги из Эрфурта.

Фильмография 
Журек () — польский фильм 2003 года.

Кулинария 
Жур (Журек) — суп, оригинальное национальное блюдо, входящее в состав польской и белорусской кухонь. Был известен у славянских народов ещё со времен Владимира Мономаха и представлял собой похлёбку из овсяной муки